Govindgarh (Alwar), een plaats in India
Govindgarh (Rewa), een plaats in India